О́тчич:
 О́тчич — сын (первый) и родовой наследник отца своего, владелец отчины, наследственный по нём владелец и владетель, законный, ближайший наследник.
 Отчич — лично зависимый крестьянин, не имевшие права перехода от одного помещика к другому в Западной Руси.

См. также 
 Отчизна